И́ндекс ( — список, реестр, указатель, а также указательный палец) — число, буквы или другая комбинация символов, указывающая место элемента в совокупности, номинальной шкале или характеризующая состояние некоторой системы, например показатель активности, производительности, развития, изменения чего-либо.

Индекс как показатель (синоним терминов — коэффициент, показатель) 
 Ветро-холодовой индекс — показывает жесткость погоды
 Индекс дистрибуции — показатель наличия товара в торговле
 Индекс массы тела
 Индекс потребительских цен (Индекс инфляции)
 Индексы цен и дохода
 Индекс Биг-Мака
 Индекс цитирования веб-сайтов
 Индекс цитирования научных статей
 Митотический индекс (Mitotic index) — показатель отношения делящихся клеток к сумме проанализированных. Используется при биотестировании Allium test.

 Фондовый индекс — показатель биржевой динамики
 Индексы Миллера — показатели, характеризующие расположение атомных плоскостей в кристалле.
 Индексы Вейса — показатели, характеризующие направление векторов решетки в структуре твердого тела.
 Критические индексы — величины, описывающие аномалии различных термодинамических характеристик системы во флуктуационной области.
 Индекс вязкости
 Индекс (статистика) (Сводный индекс) — относительные величины, количественно характеризующие сводную динамику (или реже — изменение в пространстве) разносоставной совокупности.

Индекс как символ, знак 
 Верхний индекс (или нижний индекс) — способ набора символов выше (или ниже) основной строки.
 Индекс — один из трёх видов знака в классификации Ч. С. Пирса.

Индекс как список 
 Индекс (базы данных)
 Индекс запрещённых книг
 Индекс (поисковой машины)
 Книжный указатель (в западной терминологии обычно Индекс)

Индекс как код (см. Классификатор) 
 Почтовый индекс
 Индекс автомобильных номеров России, см. также Автомобильные номера

Индекс как математическое понятие 
 Индекс Морса
 Индекс квадратичной формы
 Индекс критической точки (функции)
 Индекс особой точки (векторного поля)
 Индекс подгруппы
 Индекс нётерова оператора (Нётеров оператор)
 Цикловой индекс
 Индекс (в теории чисел)

Другое 
 Индекс (массив) — элемент массива.
 Индекс/Досье на цензуру — российская версия журнала Index on Censorship.
 Индексный отпечаток — фотоотпечаток, на котором отображены уменьшенные позитивные изображения группы снимков
 Указательный палец ( — указатель)

См. также 
 Индексация
 Индикатор
 Рейтинг
 Показатель
 Классификаторы

Примечания